Закарпаття — історико-географічний регіон в Україні
 Закарпаття — Закарпатська область України
 «Закарпаття» — український футбольний клуб з Ужгорода
 «Закарпаття» — фірмовий пасажирський поїзд Львівської залізниці сполученням Ужгород — Київ (скасований з 10 грудня 2017)